Taisan-ji (Kamiita)
 Taisan-ji (Kobe)
 Taisan-ji (Matsuyama)